L'abréviation EOTP - ou eOTP (ou également parfois e-OTP) - signifie :
 élément d'OTP (Organigramme des Tâches du Projet), en gestion de projet.